Vitalij Kuzněcov může být:
 Vitalij Kuzněcov (1932–2011), sovětský historik filosofie
 Vitalij Kuzněcov (1941–2011), sovětský zápasník–judista